Никола́й Руса́нов:
 Русанов, Николай Иванович (1820—1882) — русский предприниматель-лесопромышленник, общественный деятель.
 Русанов, Николай Николаевич (1862—1933) — деятель обновленчества
 Русанов, Николай Сергеевич (1859—1939) — русский революционер.